Članek vsebuje seznam glasbenih nagrad, odlikovanj in priznanj, ki jih je prejela srbska pevka popularne glasbe Svetlana Ražnatović, bolj znana po vzdevku Ceca.

Glasbene nagrade

Priznanja za dobrodelnost

Ostala odlikovanja

Sklici 

Ceca
Ražnatović, Svetlana